El College Basketball Invitational 2012 fue la quinta edición del College Basketball Invitational. La disputaron 16 equipos, seleccionados entre los que no participaron en el Torneo de la NCAA de 2012 ni en el National Invitation Tournament 2012. Se celebró entre el 13 y el 30 de marzo de 2012, y el campeón fue la Universidad de Pittsburgh.

Participantes

Cuadro final 

* - Partido con prórroga.

Referencias

Véase también 
Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 2012
National Invitation Tournament 2012

Enlaces externos 
 Web oficial

Baloncesto en 2012
College Basketball Invitational